Erbaluce – vitigno
 Erbaluce di Caluso – vino
 Erbaluce di Caluso passito – vino
 Erbaluce di Caluso spumante – vino
 Erbaluce di Caluso passito liquoroso – vino